Битва при Марж аль-Саффа́ре — сражение между армией крестоносцев под командованием короля Балдуина II Иерусалимского и сельджуками эмира Дамаска Тугтегина в 1126 году. Крестоносцы разбили мусульманскую армию, но не достигли своей цели — захвата Дамаска.

Предыстория 
После победы в битве при Аазазе в начале 1126 года Балдуин II повел армию франков атаковать Дамаск. Армия короля состоял из конных рыцарей и оруженосцев, поддерживаемых копейщиками и пешими лучниками. В Марж аль-Саффара, в 30 км от Дамаска, крестоносцы столкнулись с армией правителя города Тугтегина.

Битва 
О битве известно лишь несколько деталей. Источники расходятся в тактических нюансах, но соглашаются в том, что крестоносцы не смогли захватить Дамаск. Франки понесли тяжелые потери от действий вражеских лучников. «Но финальная атака в конце дня принесла им непростую победу. При этом их тактический успех не позволил достичь цели всей кампании, которой являлось завоевание Дамаска».

Другой историк пишет: «Это была чистая победа крестоносцев, но они не смогли использовать в дальнейшем её плоды». Третий исследователь отмечает, что победа крестоносцев случилась потому, что Тугтегин «упал с лошади и, думая, что он убит, его сподвижники бежали». Из-за тяжелых потерь крестоносцы были вынуждены отступить.

В 1129 году франки вновь атаковали Дамаск, но осада закончилась неудачей.

Примечания

Литература 
 Burns, Ross. Damascus: A History. Routledge, 2005. ISBN 0415271059
 France, John. Western Warfare in the Age of the Crusades, 1000—1300. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999. ISBN 0-8014-3671-0
 Hillenbrand, Car. The Crusades: Islamic Perspectives. Routledge, 1999. ISBN 1579582109
 Smail, R. C. Crusading Warfare 1097—1193. New York: Barnes & Noble Books, (1956) 1995. ISBN 1-56619-769-4

Сражения по алфавиту
Сражения Крестовых походов
Сражения с участием сельджуков
Сражения XII века
1126 год
Сражения 1126 года
Сражения Иерусалимского королевства